Sand Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg;
 Sand Bay – dawniej wydzielana zatoka, część zatoki Yarmouth Sound w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Yarmouth.